Le Tournament of Champions féminin 2020 est l'édition féminine du Tournament of Champions 2020, qui est un tournoi PSA World Tour Platinum avec une dotation de . Le tournoi se déroule à Grand Central Terminal à New York du 9 au .

Le tournoi est au format PSA World Tour Platinum avec 48 joueuses dont une wild card, la prometteuse junior américaine Marina Stefanoni.

Le  tour voit l'élimination surprise de la  américaine Amanda Sobhy par Emily Whitlock. Au  tour, Salma Hany surprend sa compatriote Nour El Tayeb,  joueuse mondiale.

En quart de finale, la  mondiale Raneem El Weleily est éliminée par Camille Serme lauréate en 2017. Celle ci continue sur sa lancée en éliminant ensuite la  mondiale Nouran Gohar et en battant sèchement en finale la championne du monde Nour El Sherbini.

Dotation et points 
En 2020, la dotation est de , dotation identique à l'édition masculine. Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Demi-finale, finale

Tableau supérieur

Tableau supérieur 1

Tableau supérieur 2

Tableau inférieur

Tableau inférieur 1

Tableau inférieur 2

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournament of Champions
 Tournoi des champions de squash masculin 2020
 Saison 2019-2020 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

Féminin 2020
Événement sportif à New York
Sport aux États-Unis en janvier 2020
PSA World Series 2020